Дикий пляж — участок береговой линии, использующийся для купания и отдыха, но необорудованный для этого.

Кино и телевидение:
 «Дикий пляж» ( или Malibu Hot Summer) — американский фильм Ричарда Брэндера 1981 года.
 «Дикий пляж» () — американский фильм Энди Сидариса 1989 года.
 «Дикий пляж» — советский фильм Наталии Киракозовой 1990 года.
 «Дикий, дикий пляж. Жар нежных» — российский документальный фильм Александра Расторгуева 2005 года.

 «Дикий пляж» () — американский телесериал 1993 года.